Symons är ett efternamn, som burits av bland andra:

 A.J.A. Symons (1900–1941), engelsk författare och bibliograf
 Arthur Symons (1865–1945), engelsk lyriker och kritiker
 
 Julian Symons (1912–1994), brittisk författare
 Penn Symons (1843–1899), brittisk general